Болотянка, також шейхцерія (Scheuchzeria) — рід рослин; 
 Болотянка (Wilsonia) — рід птахів родини піснярових.